Иван Боборыкин:
 Боборыкин, Иван Михайлович — воевода в Суздале и Костроме
 Боборыкин, Иван Павлович (1923—1991) — советский военный, генерал-лейтенант, участник Второй мировой войны, Герой Советского Союза (1944).